Selmer ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Selmer (1896–1972), deutscher Germanist
 Christian Selmer (1816–1889), norwegischer Jurist und konservativer Politiker
 Chlodwig Selmer (1933–2018), deutscher Galerist
 Elisabeth Schweigaard Selmer (1923–2009), norwegische konservative Politikerin und Juristin
 Ernst Sejersted Selmer (1920–2006), norwegischer Mathematiker
 Heike Selmer, deutsche Mode-Designerin und Hochschullehrerin
 Johan Peter Selmer (1844–1910), norwegischer Komponist
 Peter Selmer (1934–2022), deutscher Rechtswissenschaftler
 Thorsten Selmer, deutscher Chemiker und Professor für Enzymtechnologie an der Fachhochschule Aachen

Selmer steht zudem für:
 Selmer (Tennessee), Ort im McNairy County, Tennessee, USA
 Conn-Selmer, Inc., Musikinstrumentenhersteller (Konzern)
 Selmer Company, Musikinstrumentenhersteller (Tochtergesellschaft)
 Einwohner der Stadt Selm

Siehe auch:
 Sellmer